Lassach (vermutlich von slow. les: Holz) bezeichnet:

 Eine Katastralgemeinde von Obervellach, auf einer Terrasse an der Öffnung des Seebachtals in das Mölltal gelegen
 Lassach (Gemeinde Mörtschach), Ortschaft von Mörtschach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten